Vukšić Gornji je naseljeno mjesto u sastavu distrikta Brčko, BiH.

Stanovništvo

Poznate osobe 
 Jakov Babić, amater, folklorist i pisac

Izvor
 Knjiga: "Nacionalni sastav stanovništva - Rezultati za Republiku po opštinama i naseljenim mjestima 1991.", statistički bilten br. 234, Izdanje Državnog zavoda za statistiku Republike Bosne i Hercegovine, Sarajevo. 
 internet - izvor, "Popis po mjesnim zajednicama" - http://www.fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/nacion-po-mjesnim.pdf

Naselja u Distriktu Brčko